Сушно — название населённых пунктов:
 Сушно — деревня в Влодавском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Сушно — село в Радеховском районе Львовской области Украины.